Charles Dellon (1650-1710) médecin et écrivain français ;
 Allan Dellon (1979-), footballeur brésilien.